Виталий Ли:
 Ли, Виталий Александрович (род. 1994) — казахстанский футболист, нападающий.
 Ли, Виталий Гаврилович (1915—1999) — советский учёный-геолог, доктор минералогических наук, профессор.